Borwick est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1913-1997), joueur australien de football australien

Jamie Borwick (5e baron Borwick) (né en 1955), homme d'affaires britannique
Leonard Borwick (1868-1925), joueur australien de football australien
Neil Borwick (né en 1967), joueur australien de tennis
 (1935-2013), athlète australien
, joueur de cricket anglais
 (1845-1936), homme d'affaires britannique
, activiste conservateur britannique
Victoria Borwick (née en 1956), femme politique conservatrice britannique

Toponyme

, ville du Lancashire

Voir aussi
, broch de l'âge de bronze en Écosse

Homonymie de patronyme